Areños puede referirse a:
 Areños, pedanía de Camaleño (Cantabria, España).
 Areños, localidad de la provincia de Palencia (España), en el municipio de La Pernía.